Schiffsfahne bezeichnet

 Schiffsflaggen, siehe Flagge
 Schiffsfahne (Wikingerzeit), metallene Wetterfahnen aus der Wikingerzeit

siehe auch
 Schiffsfahne von Heggen
 Schiffsfahne von Källunge
 Schiffsfahne von Söderala
 Schiffsfahne von Tingelstad